Wide Sargasso Sea steht als Titel für:

 Wide Sargasso Sea (Roman) (Übersetzungen: Sargassomeer und Die weite Sargassosee), einen Roman von Jean Rhys von 1966
 Wide Sargasso Sea, den englischen Originaltitel der auf dem Roman beruhenden australischen Verfilmung von 1993, siehe Sargasso Sea – Im Meer der Leidenschaft
 Wide Sargasso Sea (britischer TV-Film), eine englische Verfilmung von 2006 

Siehe auch:
 Sargasso Sea